

Codici 
 AHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ahuas (Honduras)

Sindrome 
 AHS – Alien-Hand Syndrom, ovvero, sindrome della mano aliena

Serie TV 
 AHS – Abbreviazione della serie tv American Horror Story